Chalton – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Chalton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)